Чемпионат Цюриха (), более известный под полуофициальным названием Züri-Metzgete (Цюрихская мясорубка) — шоссейная однодневная велогонка, с 1914 по 2014 год проводившаяся на северо-востоке Швейцарии в кантоне Цюрих. Входила в календарь главных шоссейных сезонных соревнований: Вызова Перно (1962, 1979-1987), Мирового шоссейного кубка UCI (1988-2004), ПроТура UCI (2005-2006).

История 
Впервые гонка была проведена в 1914 году, а с 1917 года стала ежегодной, не прерываясь и во время Второй мировой войны, что является едва ли не уникальным достижением. Несмотря на немецкоязычное название Meisterschaft von Zürich, гонку вскоре стали называть по местному диалектному варианту Züri-Metzgete, где второе слово должно было указывать на безжалостные условия проведения соревнования. 

Многие годы Чемпионат проходил в начале мая, что снижало интерес к нему ведущих гонщиков: накапливалась усталость после весенних классик, а в 1960-е–1980-е гонка проходила на следующий день после Рунд ум ден Хеннингер Турм. Поэтому долгое время однодневка привлекала главным образом местных гонщиков, из первых 41 гонки швейцарцы выиграли 34. В 1920-х годах Хайри Зутер победил рекордные 6 раз. Однако в одной из самых интересных гонок первой половины XX века победу разыграли итальянцы: в 1946 году принципиальные соперники Джино Бартали и Фаусто Коппи намного оторвались от преследователей, а в концовке Коппи проиграл из-за поломки. Бартали установил рекорд средней скорости в гонке — 42,228 км/ч, который удалось побить лишь в 2004 году. 

В 1988 году гонку перенесли на середину августа и включили в шоссейный кубок UCI, в результате чего она стала собирать лучших гонщиков. В 2005 году с образованием ПроТура UCI однодневку перенесли на начало октября, через неделю после чемпионата мира. 

В 2007 году организаторы не смогли найти достаточной финансовой поддержки и гонка была отменена. На решение спонсоров главным образом оказала влияние волна допинговых скандалов в велоспорте. В сентябре 2008 года гонка снова состоялась, но уже среди любителей. В 2015 году Чемпионат Цюриха вновь был отменен.

Призёры

Рекорд побед

Индивидуально

По странам 

без учёта любительских выпусков 2008-2014 гг.

Примечания

Ссылки 
Чемпионат Цюриха на FirstCycling

Велогонки в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Цюрихе